L'État américain du Maine est divisé en , qui ont le statut de , de  ou de .

Statut et fonctionnement 
Le statut d'une municipalité (,  ou ) dépend principalement de ses conditions de création. Par exemple, les  sont créées par une loi de la Législature du Maine.

Les municipalités du Maine sont compétentes pour la construction et l'entretien des routes, le traitement des déchets, l'eau et l'assainissement, la police et la lutte contre les incendies, l'urbanisme, l'aide sociale ainsi que l'école maternelle et primaire. Le pouvoir exécutif est détenu par un  dans les  et par un  dans les .

Environ 40 % du territoire du Maine se trouve en dehors des municipalités. Dans ces territoires non-organisés (), les services administratifs sont fournis par le comté en association avec l'État. Depuis les années 2000, face à un vieillissement de leur population, de plus en plus de petites municipalités cherchent à se désincorporer et à rejoindre ces zones, notamment pour réduire les taxes locales. C'est par exemple le cas de Centerville en 2004, Bancroft en 2015, ou encore Cary en 2019.

Liste

Notes et références 

Municipalites
Maine